Cantó de Ticino, cantó de Suïssa 
 Batalla del Ticino, enfrontament ocorregut l'any 218 aC entre l'exèrcit cartaginès, dirigit per Hanníbal Barca, i l'exèrcit de romà, encapçalat per Publi Corneli
 Riu Ticino